Dozzini est un patronyme italien porté notamment par les personnalités suivantes :
 
  (1920-2008), poète italien,
 Giovanni Dozzini (1978-), écrivain et journaliste italien.

Homonymie de patronyme italien